Народна канцеларија може да значи:

 Народна канцеларија у Старој Црној Гори
 Народна канцеларија у Србији